

Sigle 
 Seetalbahn – ferrovia svizzera
 Set-top box – tipologia di apparecchio elettronico televisivo
 StB – Státní bezpečnost, polizia segreta della Repubblica Socialista Cecoslovacca (1948-1990)
 STB – rete televisiva ucraina
 Societatea de Transport București – azienda di trasporto pubblico di Bucarest

Codici 
 STB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Zulia di Santa Barbara Zulia (Venezuela)
 stb – codice ISO 639-3 della lingua subanen settentrionale
 STB – codice ISO 3166-2:GB di Strabane

Mineralogia 
 Stb – abbreviazione di stilbite

Note